Hans Fitting kan syfta på följande personer:

* Hans Fitting  (1877–1970), tysk botaniker
 Hans Fitting  (1906–1938), tysk matematiker